Кхун Бором Рачатират, Кхун Булом ( (тхам лао) или  (лао бухан);  или ) — в мифологии, эпосе и традиционной историографии тай-кадайских народов (лао и бирманские шаны) первый правитель, культурный герой, прародитель царских династий лаосцев и других народов.

Иногда Кхун Бором идентифицируется как Пилогэ (, также устоялось написание Piloko; ум. 748) китайской историографии, хотя такая интерпретация остается спорной. Пилогэ — объединитель Наньчжао и его король в 728—748 годах, упоминаемый в связи с правлением танского императора Сюань-цзуна. В 738—739 годах он получил от Сюаньцзуна титул Ван Юньнани, Восстановитель наследия предков в качестве признания его заслуг в объединении страны. В 740 он провозглашает своей столицей Дайхо в окрестностях города Дали.

Лаосский миф 

Бытующий среди лао миф рассказывает о том, что в древности люди были злыми и грубыми. За это бог уничтожил их с помощью потопа. Бог поднял на небо на время потопа трёх достойных вождей, чтобы сохранить их жизнь и возобновить жизнь на земле. Бог даровал им буйвола, чтобы они могли пахать на нём землю. После потопа три вождя были спущены на землю в Мыанг Тэнг, месте, которое ассоциируется с городом Дьенбьенфу во Вьетнаме.

Когда земля была готова для посадки риса, буйвол умер, и из его ноздри выросла лоза тыквы-горлянки, закрывшая собой всё небо. Поскольку тому, кто срубит её, была суждена смерть, на клич вождей, ищущих, кто мог бы её срубить, откликнулись только два человека, которые в мифе именуются Прадедом и Прабабкой. Тыква рухнула вместе с плодами. Из плодов тыквы появились новые люди — из тех, которые вскрывали раскалённой кочергой, появились люди темнокожие, а из тех, которые вскрывали резцом — светлокожие лао.

Боги учили людей строить дома и выращивать рис, проводить ритуалы и правильно вести себя. Так люди достигли процветания, однако их послушание богам и выполнение обрядов выполнялись плохо. С ростом населения им понадобился кто-то, кто мог бы управлять их отношениями и разрешать споры. Поэтому царь богов (называемый в источниках Индрой) ниспослал своего сына Кхун Борома. Лаосцы считают, что их народ произошел от короля Кхун Борома, который спустился с китайских небес, тщательно оснащенный регалиями для своей коронации, крепко сидевший на белом слоне с красиво разрисованными в черный цвет губами и бровями и причудливо переплетенными бивнями; впереди шествовали две женщины, позади — длинный кортеж из лошадей, слонов, быков, буйволов, мандаринов, солдат, музыкантов, учеников и пажей и шестисот статских дам и девственниц в колонне по двое.  Правление Кхун Борома длилось 25 лет, и он учил людей использованию новых инструментов и другим навыкам. В конце своего правления он разделил тайские народы на землях Лэмтхонга (Золотого полуострова) между своими семью сыновьями (всего у него было девять сыновей): 

Старший сын Кхун Ло (Кхун Лор) получил в управление Мыанг Суа (Сава), с центром в современном Луангпхабанге;

Кхун Палан — Сипсонгпанна (ныне Сишуаньбаньна, юг Китая);

Кхун Чусонг — Тунгкэо, Нгеан (на территории от нынешней лаосской провинции Хуапхан до Тонкина во Вьетнаме);

Кхун Сайфонг — Ланна (ныне Чиенгмай, Таиланд);

Кхун Нгуаин — Аютия (Таиланд);

Кхун Локкхом — Мыанг Хонгса (Хамсавати, Шанское государство, Бирма);

Кхун Четчыанг — Мыанг Пхуан (провинция Сиенгкхуанг, Лаос). 

После Кхун Ло в Мыанг Суа последовательно правили 19 князей, и девятнадцатым был Кхун Ванг. Ему наследовали сын Суванна Кхампонг и внук Пипа (Кхамхиао), среди шести сыновей которого был Фа Нгум, основатель государства Лансанг. Династия королей Лаоса, находившаяся у власти до революции 1975 года и провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики вела свое происхождение от Кхун Борома и его сына Кхун Ло (династия Кхун Ло).

Источник 

Одна из наиболее ранних сохранившихся лаосских хроник под названием «Нитхан Кхун Буром» (или Нидан Кхун Булом, «Сказание о Кхун Буроме»), посвящённая в основном королевству Лансанг и являющаяся одним из важнейших источников по истории Лаоса этого периода, начинается с легенды о Кхун Буроме, и заканчивается описанием событий XVI в. Миф о Кхун Бороме передают и другие хроники Лаоса.

Изучение 

Данный миф может отражать расселение тайских народов по прибытии из Китая. Система распределения земель между потомками может быть сопоставлена с практикой разделения деревенских земель древними тайцами, т. н. мыанг. Дэвид Уайетт полагал, что данный миф отражает раннюю историю тайских народов, определяя районы раннего заселения Индокитая и объясняя их расселение изолированными группами на значительной территории. Согласно Уайетту, разделение на языковые группы (откуда сформировались современные тайский и лаосский языки) произошло между VII и XI веками н. э. и было связано с географией, оговоренной в легенде о Кхун Бороме, из центра на севере современного Вьетнама.

Литература

Общая 
 Гринцер П. А. Лаосская литература \\ История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. Стр. 620.
 Wyatt, David K., Thailand: A Short History, New Haven (Yale University Press), 2003. ISBN 0-300-08475-7
 Jaruwan Thammawat, Lae lod phongsawadan Lao (Glimpses at the Lao Historical Chronicles), Mahasarakham: Mahasarakham University, nd. (Version 3)
 Charles Archaimbault. " La naissance du monde selon les traditions lao : le mythe de Khun Bulom ", dans La Naissance du monde, Paris, Seuil (Sources orientales),1959, 383—416.
 Charles Archaimbault. Structures religieuses Lao (rites et mythes), Vientiane, Vithagna, 1973.

Издания мифа 
 Phuen Khun Boromrajathirat sabab buhan tae (The Myth of Lord Boromrajathirat, the truly ancient version), Vientiane: The Literature Department, Ministry of Education, 1967. (Version 1)
 Maha Sila Viravongs, Phuen Khun Boromrajathirat sabab doem (The Myth of Lord Boromrajathirat, the old version), Vientiane: the Ministry of Education, 1967. (Version 2)
 Phothisane, Souneth. The Nidan Khun Bulom: Annotated Translation and Analysis, University of Queensland, Australia, OCLC 40872003, PH.D., 1996, 1999.

Примечания

Ссылки 
 Wajuppa Tossa. Lao Folk Literature Course. Chapter 4: Folk Epics. на сайте Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University
 Nithan Khun Borom на answers.com

Персоналии по алфавиту
Умершие в 748 году
История Лаоса
Лаосская мифология
История Таиланда
Тайская мифология
Культурные герои
Тай-кадайская мифология
Персоналии:Юньнань
История Юньнани
Всемирный потоп